Лемі́шко — українське прізвище. Може походити від слів «лемішка» і «леміш».

Персоналії 
 Владислав Лемішко (1911—1988) — польський хокеїст і футбольний тренер, гравець збірної Польщі з хокею, учасник Зимових Олімпійських ігор 1936 року.
 Костянтин Лемішко (* 1974) — український футболіст, захисник, футбольний тренер.
 Лемішко Олександр Васильович — провідний інженер Служби автомобільних доріг у Чернігівській області, заслужений будівельник України.

Див. також 
 Лемішка (прізвище)
 Леміш

Примітки 

Прізвища на -ко